Дубоко може бити:

 Дубоко, супротно од плитко

или

 Дубоко (Љубовија), насељено место у општини Љубовија, Република Србија
 Дубоко (Ужице), насељено место у општини Ужице, Република Србија
 Дубоко (Нови Травник), насеље у општини Нови Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ